Села:
 Мельникове — Сумська область, Липоводолинський район
 Мельникове — Харківська область, Валківський район

Селище:
 Мельникове — Луганська область, Антрацитівська міська рада